Jurkowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Jurkowo.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Jurkowo.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Jurkowo, dans le powiat de Giżycko ;
 du village de Jurkowo, dans le powiat d'Olecko.